Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów po raz pierwszy odbyły się w Holandii w Rotterdamie w roku 1896. Imprezę rozgrywano nieregularnie, dopiero po wojnie od 1947 roku impreza rozgrywana jest corocznie (w roku 1967 mistrzostw nie rozegrano). Organizatorem mistrzostw jest Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF). W 1948 i 1952 roku Mistrzostwa Europy rozegrane zostały podczas igrzysk olimpijskich. Mistrzostwa Europy wśród kobiet rozegrano po raz pierwszy w 1988 roku w San Marino. Do roku 1997 mistrzostwa mężczyzn i kobiet były rozgrywane w różnych miejscach.

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy Kobiet

Linki zewnętrzne 
 Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów
 IWRP